Charles Joseph de Werro (1754-1828), homme politique suisse.
 François Romain de Werro (1796-1876), personnalité politique suisse, fils du précédent.
 Lukas Werro (1991-), kayakiste suisse.